Secord ist der Familienname folgender Personen:
 Al Secord (Alan William Secord; * 1958), kanadischer Eishockeyspieler
 Laura Secord (1775–1868), kanadische Nationalheldin